Vatsa (koninkrijk), een historisch rijk uit de Vedische tijd in de oostelijke Gangesvlakte, in het noorden van India;
Vatsa (Estland), een gehucht in het zuidoosten van Estland, in de provincie Võrumaa.